Белінда Бенчич і Крістіна Младенович були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Моніка Нікулеску і Яніна Вікмаєр виграли титул, у фіналі перемігши пару Аояма Сюко і Одзакі Ріса з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари 
Перші три сіяні пари виходять без боротьби у чвертьфінал.

Сітка

Посилання 
Draw 

Citi Open, жінки, парний розряд
2016